«Lick It Up» — песня группы Kiss с их студийного альбома 1983 года Lick It Up.

Песня достигла 66 места в США (в чарте Billboard Hot 100) и 34 места в Великобритании (в чарте UK Singles Chart).

История релиза 
Сайт Songfacts рассказывает:

История написания и записи 
Песня была написана, как их называет Songfacts, «главным оплотом» группы Kiss, Полом Стэнли и Джином Симмонсом.

Вокал в песне исполняет Пол Стэнли. На гитаре на альбоме Lick It Up был Винни Винсент, заменивший в составе группы Эйса Фрейли.

Интересно, что Винсент (он покинул группу Kiss в 1984 году) потом подавал на группу в суд. Он утверждал, что не получил никаких процентов от продаж того, что написал и записал в составе Kiss. Он также рассказывал, что, когда был в группе, ему платили только лишь зарплату — 2000 долларов в неделю. Дело он в итоге проиграл.

Сюжет песни 
Как пишет Songfacts, эта «песня о жизни текущим моментом». Как это типично для Kiss, она полна сексуальных намёков и двусмысленностей. Поётся она от лица «парня, пытающегося убедить девушку, что настало время для плотских утех».

Примечания

Ссылки 

Песни Kiss
Песни 1983 года
Синглы 1983 года
Синглы Mercury Records